Cornillon ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Cornillon im Département Gard
 Cornillon-Confoux im Département Bouches-du-Rhône
 Cornillon-en-Trièves im Département Isère
 Cornillon-sur-l’Oule im Département Drôme
 Fontanil-Cornillon im Département Isère

weitere geographische Objekte:

 Mont Cornillon, Hügel bei Lüttich in Belgien
 Cornillon, Gemeinde im haitianischen Département Ouest

Cornillon ist der Familienname von:

 Luc Cornillon (* 1957), französischer Comiczeichner